Ла Гранада има више значења:

 Ла Гранада (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гранада (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гранада (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранада (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гранада (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранада (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранада, Ел Мирадор (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гранада (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гранада (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранада (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранада (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гранада (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику